Insurgência
Ou ainda:
Insurgente (livro)
 The Divergent Series: Insurgent, filme baseado no livro
Estação Insurgentes

Desambiguação